Голландська футбольна Ередивізі 2011—2012  — 56-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб ПСВ взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Нідерландів 2011—2012.
2. Клуб Твенте взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував другим у рейтингу Fair Play Нідерландів.

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 травня 2012

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 травня 2012

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2012-13

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 травня 2012

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 травня 2012

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 травня 2012

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2011 у футболі
2012 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2011 у нідерландському спорті
2012 у нідерландському спорті